Сергей Георгиевич Катаранчук (Serghei Cataranciuc, 28 июня 1957 года — 28 ноября 2019 года) — молдавский учёный и государственный деятель, доктор физико-математических наук (2015), депутат парламента Молдавии (с 2019 года).

Биография 
Родился 28 июня 1957 года в с. Буда-Маре Черновицкой области Украинской ССР.

Окончил Молдавский государственный университет (1980) и его аспирантуру (1985). Работал там же на факультете математики (математики и информатики), с 2012 г. профессор.

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию:
 О выпуклой простоте графов : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.01.09 / Ин-т математики. — Кишинев, 1990. — 178 с. : ил.

В 2001—2012 гг. зав. кафедрой информатики и дискретной оптимизации. С 2016 г. зав. математическим отделением факультета математики и информатики.

Доктор физико-математических наук (2015).

Лауреат Национальной премии в области науки и инноваций (2004).

В феврале 2017 года избран одним из 13 членов Политбюро партии Платформа Достоинства и Правды (Платформа DA).

На парламентских выборах в феврале 2019 года — кандидат от избирательного блока ACUM, состоявшего из Платформы ПДР и Партии действий и солидарности, в 13-м одномандатном округе — Шолданешты и Резина, но не был избран.

В августе 2019 года, после того, как Лилиана Николаеску-Онофрей заняла должность министра образования, культуры и исследований, Катаранчук получил её место в парламенте Молдавии.

Умер 28 ноября 2019 года.

Источники 
 https://ru.sputnik.md/society/20191129/28375474/v-moldove-skonchalsya-deputat-parlamenta-spiker-vyrazila-soboleznovaniya-seme.html 
 https://acum.md/candidatul-serghei-cataranciuc/ 
 Фото https://cotidianul.md/2019/11/29/in-memoriam-profesor-universitar-serghei-cataranciuc-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova/ 
 Citește mai mult: https://ru.publika.md/ushyol-iz-zhizni-deputat-ppdp-sergey-kataranchuk_2191224.html#ixzz66meKvsUD
 Фото http://aif.md/skonchalsja-deputat-akum-sergej-kataranchuk/ 
 https://www.kp.md/online/news/3688680/ 

Депутаты парламента Молдавии
Учёные Молдавии
Физики Молдавии
Математики Молдавии